Lucía Martín Abello (Madrid, 13 de abril de 1993) es una actriz española. Es conocida por interpretar a Paula en Los Quien, María Gómez en Amar es para siempre y el spin-off #Luimelia y a Beatriz Velasco en la serie de sobremesa Servir y proteger.

Filmografía

Televisión

Cortometrajes 
 Querida, reparto. Dir. Bart Breugem (2015)

Referencias 

Actores de Madrid
Actrices de España
Nacidos en Madrid